Occhini è un cognome italiano. 

L'origine del cognome, deriva probabilmente da un soprannome, in questo caso relativo a una caratteristica fisica del capostipite o della famiglia.

Persone 
Andrea Occhini – pilota italiano 
Barna Occhini – storico dell'arte italiano
Giulia Occhini – donna italiana, compagna di Fausto Coppi
Ilaria Occhini – attrice italiana
Pier Ludovico Occhini – scrittore e politico italiano